Emisja spalin – album płytowy polskiego rapera Abradaba
 Emisja spalin (ochrona środowiska) – emisja zanieczyszczeń

Zobacz też 
 Emisja dwutlenku węgla